Телњице могу бити:

 Телњице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Телњице (Усти на Лаби), насељено мјесто у округу Усти на Лаби, Устечки крај, Чешка Република